Жерар II:
 Жерар II (граф Парижа) (ок. 800—878/879) — граф Парижа, граф (герцог) Вьенна и Лиона.
 Жирар II (граф Руссильона) (умер в 1172) — граф Руссильона.